AHSL или AHLS (от ) — цветовая модель, в которой цветовыми координатами являются тон, насыщенность и светлота. Следует отметить, что HSV, HSL и AHSL — разные цветовые модели. AHSL — альтернативная модель HSL, принципиальное различие заключается в определении характеристики Saturation (насыщенность).

 Alternative — альтернативная версия цветовой модели HSL.
 Hue — оттенок от 0° до 360° (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый). 0° и 360° соответствуют красному цвету #f00.
 Saturation — насыщенность цвета от 0 до 255. Практически характеристика S соответствует «уровню прозрачности» слоя с данным цветом (заданным оттенком H и светлотой L), когда под ним находится слой с соответствующим заданному чёрно-белым цветом, который определяется как присваивание каналам RGB среднеарифметического значения. Например для цвета #f00 (R:255 G:0 b:0) будет соответствовать чёрно-белый цвет #555555 (R:85 G:85 B:85), а для #ff0 (R:255 G:255 B:0) — #aaaaaa (R:170 G:170 B:170).
 Lightness — светлота от −100 до 100. Значению −100 соответствует чёрный цвет, а значению 100 — белый. Соответствует уровню прозрачности белого (если L>0) или чёрного (если L<0) цвета в процентах, «находящегося над заданным».

Конвертация

из RGB в AHSL

из AHSL в RGB

Отличие AHSL от HSL 
В цветовой модели AHSL каждому цвету соответствует «свой» чёрно-белый цвет, который определяется среднеарифметическими значениями каналов RGB. Когда в модели HSL цвету любого тона с одной светлотой соответствует один и тот же чёрно-белый цвет. Таким образом, чёрно-белое изображение, полученное из цветного путём изменения характеристики отвечающей за насыщенность в модели AHSL, будет «правильным» чёрно-белым изображением, в отличие от изображения полученного тем же способом с использованием модели HSL.

Получение цвета заданного моделью AHSL 
Рассмотрим получение цвета, заданного его характеристиками по модели AHSL, в графическом редакторе. У нас есть тон цвета (H), насыщенность (S) и светлота (L). Создадим 3 слоя, которые будут отвечать за характеристики H, L, S. Средний слой зальём чистым цветом, оттенок которого равен H (H=0 — #ff0000; H=60 — #ffff00; H=120 — #00ff00; H=180 — #00ffff; H=240 — #0000ff; H=300 — #ff00ff; H=360 — #ff0000). Если L>0 верхний слой заливаем белым цветом (#ffffff), если L<0 — чёрным (#000000), если L=0 — верхний слой можно оставить пустым. Прозрачность верхнего слоя устанавливаем соответственно абсолютному значению L, считая что |L| - прозрачность верхнего слоя заданная в процентах. Теперь объединяем верхний и средний слои в один. Определяем получившийся цвет и рассчитываем соответствующий ему чёрно-белый: каналам RGB задаём их среднеарифметическое значение (например для красного цвета #ff0000 соответствующий чёрно-белый R:85; G:85; B:85). Нижний слой заливаем чёрно-белым цветом. Для верхнего слоя устанавливаем прозрачность равную характеристики S (насыщенность), считаем что S=255 это полностью непрозрачный слой, S=0 — полностью прозрачный. Объединив слои, мы получим заданный нам цвет по AHSL.

Преимущества 
 Цветовая модель AHSL близка к человеческому восприятию цветов. Характеристики модели AHSL дают явное представление о заданном цвете и отвечают на вопросы: «Какой это цвет?», «На сколько он насыщен?», «На сколько он светлый или тёмный?». В отличие от модели HSL, характеристика S модели AHSL даёт более корректное представление о насыщенности цвета.
 AHSL предоставляет возможность изменения оттенка, насыщенности, яркости путём непосредственного изменения соответствующих характеристик H,S,L

Недостатки 
 Каждому цвету, с насыщенностью 0 соответствует 360 или более различных способов представления данного цвета.

Применение 
Благодаря разложению цвета на его основные характеристики (оттенок, насыщенность, светлота) цветовую модель AHSL удобно использовать в графических редакторах при коррекции оттенка, насыщенности, яркости и контрастности изображения.

См. также 
 Цветовое пространство

Ссылки 
 Демонстрация AHSL-модели цветов

Цветовые пространства